Stadelhofen – gmina w Niemczech, w Bawarii
 Stadelhofen – dzielnica Konstancji
 Stadelhofen – dzielnica gminy Titting
 Stadelhofen – dzielnica gminy Oberkirch w Badenii-Wirtembergii
 Zürich Stadelhofen – stacja kolejowa w Zurychu
 Teatr Stadelhofen – teatr w Zurychu